Gemeente in Slovenië
 Gorenja vas-Poljane

 Plaatsnamen die beginnen met "Gorenja", alle in Slovenië
 Gorenja Brezovica (Brezovica)
 Gorenja Brezovica (Šentjernej)
 Gorenja Dobrava (Gorenja vas - Poljane)
 Gorenja Dobrava (Trebnje)
 Gorenja Gomila
 Gorenja Kanomlja
 Gorenja Lepa vas
 Gorenja Nemška vas
 Gorenja Pirošica
 Gorenja Podgora
 Gorenja Ravan
 Gorenja Stara vas
 Gorenja Trebuša
 Gorenja vas pri Čatežu
 Gorenja vas pri Leskovcu
 Gorenja vas pri Mirni
 Gorenja vas pri Mokronogu
 Gorenja vas pri Polici
 Gorenja vas (Gorenja vas - Poljane)
 Gorenja vas (Ivančna Gorica)
 Gorenja vas (Kanal)
 Gorenja vas (Trebnje)
 Gorenja vas (Zagorje ob Savi)
 Gorenja vas - Reteče
 Gorenja Žaga
 Gorenja Žetina

Zie ook 
 Gorenjska - statistische regio in Slovenië
 Gorenje